El amor brujo (Manuel de Falla), Spaans muzikaal ballet
El amor brujo (film)